Трудай () — название населённых пунктов в Литве:

 Трудай — село в Швянчёнском районе
 Трудай — село в Игналинском районе